TPG NV is de vroegere naam van het post- en expresbedrijf in Nederland
 Transports Publics Genevois (TPG), het openbaarvervoerbedrijf van Genève in Zwitserland
 TPG Capital, een Amerikaanse investeringsgroep